Блуд — назва, що має декілька значень.
 Розпуста — розпусні дії, розбещення або ухилення від прямого шляху, в прямому та переносному сенсі.
 Блуд — позашлюбні статеві стосунки.
 Блуд  — демонологічний образ, що символізує зло.
 Блуд (воєвода)
 Блуд (1993)  — роман Євгена Гуцала.

Примітки